Sueoka ist der Familienname folgender Personen:

 Kunitaka Sueoka (1917–1998), japanischer Fußballspieler
 Noboru Sueoka (1929–2021), US-amerikanischer Biochemiker
 Ryūji Sueoka (* 1979), japanischer Fußballspieler